Federico di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1701-1766) - nobile tedesco e militare al servizio della Danimarca
 Federico di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1814-1885) – nobile tedesco
 Federico Ferdinando di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1855-1934) – nobile tedesco
 Federico Guglielmo di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1785-1831) – nobile tedesco